Taleggio steht für:
 Taleggio (Lombardei), Gemeinde in der italienischen Provinz Bergamo
 Taleggio (Käse), Käsesorte aus dem Taleggio-Tal
 Taleggio (Tal), Tal bei Bergamo in der Lombardei, Italien